Эрик Фабиан Рамос (; 12 мая 1987, Карапегуа, Парагвай) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Индепендьенте».

Клубная карьера 
Эрик Рамос родился в Карапегуа. Он уже успел сыграть за команды «12 октября»,  и «Рубио Нью». В 2012 году Рамос подписал контракт с «Нефтчи».

Сборная Парагвая 
Рамос дебютировал за сборную Парагвая в 2012 году.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 2012/13
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2012/13

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Хенераль Диас»
Игроки ФК «Сабах» Баку